Илие Бэрбулеску (; ) — румынский футболист и тренер. Сыграл в общей сложности 357 матчей в высшей румынской футбольной лиге, Дивизии А, а также провёл пять матчей за сборную Румынии. Бэрбулеску выиграл Кубок европейских чемпионов 1986 года со «Стяуа».

Биография 
Начал играть в футбол в своём родном городе Питешти за «Арджеш». В 1974 году перешёл в первую команду в возрасте 17 лет, и 9 ноября 1974 года впервые сыграл в высшей румынской лиге против «Решицы». Во втором сезоне с клубом стал игроком основы. Он помог «Арджешу» занять второе место в 1978 году и выиграть чемпионат годом позже.

После того как результаты «Аржеша» пошли на спад, в сезоне 1981/82 Бэрбулеску покинул клуб и перешёл в «Олт Скорничешти». Летом 1983 года он поступил в Крайовский университет, но его переезд в «Университатя Крайова» не состоялся.

Уже во время зимнего перерыва сезона 1983/84 он покинул «Ольт» и присоединился к «Петролулу», который в то время боролся за выживание. Однако Бэрбулеску не смог помочь клубу избежать понижения.

В 1984 году у Бэрбулеску появилась ​​возможность перейти в «Стяуа», один из лучших клубов Европы того времени. За три года пребывания в Бухаресте он смог добиться наибольших карьерных успехов. Помимо трёх чемпионатов и двух побед в кубках, в 1986 году он выиграл Кубок европейских чемпионов, а затем — Суперкубок УЕФА.

После того как Бэрбулеску перестал попадать в основу, в 1987 году он вернулся в «Петролул». Однако он продолжал испытывать недостаток игровой практики, как и в «Арджеше», куда вернулся во время зимнего перерыва в сезоне 1987/88. После двух сезонов в Дивизии B с «Миовени» и «Каллатис Мангалия» он закончил игровую карьеру в 1991 году.

Бэрбулеску сыграл пять матчей за сборную Румынии. Его первый международный матч состоялся 13 мая 1979 года против Кипра. Он играл редко, проведя последний матч в 1987 году.

Бэрбулеску был тренером молодёжной команды «Арджеш» в 2005 году. Позже он работал тренером молодёжного состава «Стяуа».

25 марта 2008 года президентом Румынии Траяном Бэсеску был награждён орденом «За спортивные заслуги» II степени за победу в финале Кубка европейских чемпионов 1986 года.

Сын Илие Бэрбулеску, Андрей, также стал футболистом.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Арджеш»
Игроки ФК «Олт Скорничешти»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Миовени»
Футбольные тренеры Румынии